Четврта сезона Светског купа у алпском скијању је почела 11. децембра 1969. у Вал д'Изеру у Француској а завршена је 14. марта 1970. у норвешком Восу. У мушкој конкуренцији најуспешнији је био Карл Шранц из Аустрије, док је код жена најбоља била Мишел Жако из Француске.

Ово је била последња сезона током које су рачунати резултати са светског првенства за поредак у Светском купу.

Распоред такмичења

Легенда

Мушкарци 

Напомена:

Трке број 18, 19 и 20 су такмичења на Светском првенству 1970. у Вал Гардени. Оне су такође рачунате за Светски куп.

Жене 

Напомена:

Трке број 18, 19 и 20 су такмичења на Светском првенству 1970. у Вал Гардени. Оне су такође рачунате за Светски куп.

Укупно

Спуст

Велеслалом

Слалом

Куп нација - мушкарци

Укупно

Спуст

Велеслалом

Слалом

Куп нација - жене

Куп нација

Референце

Спољашње везе 
 FIS-ski.com – Поредак у Светском купу 1969/70.

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1969.
Алпско скијање у 1970.